Sezon 1942/1943 był 19. sezonem Allsvenskan – najwyższej klasy rozgrywkowej w Szwecji. Tytułu nie obroniła drużyna IFK Göteborg. Nowym mistrzem Szwecji został zespół IFK Norrköping. Tytuł króla strzelców zdobył Gunnar Nordahl, który w barwach Degerfors IF strzelił 16 goli.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Allsvenskan

Bibliografia 
 RSSSF

1942 w piłce nożnej
1943 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szwecji